A 2018. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es versenyszámát február 10-én rendezték. Az aranyérmet a svéd Charlotte Kalla nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző. A verseny helyi idő szerint 16:15-kor, magyar idő szerint 8:15-kor kezdődött.

A versenyzők az első 7,5 km-t klasszikus stílusban teljesítették, majd sílécet cseréltek, ezt követően a másik 7,5 km-t szabad stílusban futották.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon